Николай Михайлович Плюснин () — русский живописец и педагог.

Биография 

Николай Плюснин родился а в городе Слободской Вятской губернии в семье купца. В 1858—1861 годах учился в Слободском уездном училище, затем в 1866—1873 годах проходил обучение в Императорской Академии художеств. Его работы были отмечены в 1867 году второй серебряной медалью и в 1868 году первой серебряной медалью. За картину «Давид, играющий на арфе перед царем Саулом», ныне хранящуюся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, Плюснин получил звание классного художника II степени.

В 1875 году переехал в Екатеринбург. С 1878 по 1907 год служил учителем рисования и черчения в местной женской гимназии. С 1898 года одновременно был руководителем курсов рисования для рабочих Верх-Исетского завода. В 1889—1895 годах у него брал частные уроки Л. В. Туржанский, ставший в дальнейшем известным пейзажистом. В 1907—1911 годах Плюснин преподавал в Златоусте. В 1911—1913 годах работал учителем рисования Екатеринбургского епархиального училища, руководил иконописной мастерской Ново-Тихвинского женского монастыря.

С 1877 года состоял членом УОЛЕ. Был в числе организаторов художественного отделения музея УОЛЕ, куда передал часть своих работ. Был членом Екатеринбургского общества любителей изящных искусств. Писал жанровые картины, пейзажи, портреты, делал эскизы кустарных изделий. В 1896 году по его эскизу А. Н. Трапезников выполнил в кубок из раух-топаза. Несколько работ Плюснина хранятся в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Николай Плюснин умер в Екатеринбурге в сентябре 1920 года (по другим сведениям в 1916 или 1913 году).

Примечания

Литература 
 Максяшин А. Мастер кисти и резца // Вечерний Свердловск. — 1988. — 5 августа.
 Серебренников Н. Н. Урал в изобразительном искусстве. — Пермь: Кн. изд-во, 1959. — 256 с. — С. 138.

Художники Российской империи
Выпускники Императорской Академии художеств
Члены УОЛЕ